
Termin -{VPU}- ima više značenja.

 -{VPU}- je grafički procesor ().
 -{VPU}- je viralni protein U, regulatorni protein nađen u HIV-u.